Ar Riyad (arabiska: منطقة الرياض) är en provins i centrala Saudiarabien, här ligger landets huvudstad Riyadh.

Externa länkar 
 Arab Decision
 The Saudi Network

Saudiarabiens provinser